Лас Каноас има више значења:

 Лас Каноас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Каноас (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каноас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каноас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каноас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Каноас, Аројо Секо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Каноас (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Каноас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Каноас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Каноас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Каноас (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Каноас (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Каноас (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Каноас, Вадо Ондо (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Каноас (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас, Ел Тигре (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Толиман, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Туспан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноас (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Каноас (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Каноас (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Каноас (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас, Ел Пуенте (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Еронгарикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Туспан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас, Ел Фресно (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каноас (Атемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Каноас (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Каноас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Каноас (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Каноас (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Каноас (Толиман, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Каноас (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Каноас (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Каноас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Каноас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Каноас, Уиљачапа (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Каноас (Атил), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каноас (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каноас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каноас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каноас (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Каноас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Каноас (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каноас (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каноас (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каноас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каноас (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каноас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику